Az Aranyjelvény () elnevezésű díjat a Sport () nevű szerb sportnapilap adta át 1957 és 2015 között az egykori Jugoszlávia, majd Szerbia legjobb sportolóinak, 1994 óta pedig az adott év legjobb fiatal sportolóját is díjazta és Fair Play díjat is kiosztott.

A Sport napilap 
A Sport című napilap első példányát 1945. május 5-én adták ki Fiskultura néven, utoljára 2016. szeptember 17-én jelent meg. 24-32 oldalas terjedelemben, cirill betűkkel írva számolt be a szerb és más nemzetiségű sportolók eredményeiről több mint hatvan sportágban.

Aranyjelvény - Zlatna značkɑ

Sportolók győzelmeik száma szerint 

 Olivera Jevtić az egyetlen akit a legjobb fiatal sportoló, majd a legjobb sportoló díjjal is kitüntettek .
 Jasna Šekarić az egyetlen sportoló akit 1992 előtt, a Jugoszlávia fennállása, majd azt követően, a már két tagra redukálódott Jugoszláv Szövetségi Köztársaság idején is díjaztak.

Sportágak szerint

Jegyzetek

Sportdíjak
Szerbia sportélete